DER est un sigle qui peut désigner :
 Distinguished Encoding Rules, un standard d'encodage pour les données respectant une syntaxe ASN.1.

Voir aussi 
 Đer, nom serbe de la ville de Győr (Hongrie)
 Pays du Der, une région naturelle française